Jonas Edler, född 21 december 1864 i Löfsta i Sundsjö socken, död 1934 i Lockne socken, var en svensk bildhuggare.

Han var son till Johannes Edler och Brita Persdotter. Edler började som lärling hos sin far och var med om att utföra inredningsskulpturerna till Alsens kyrka 1883 och fullbordade efter faderns död vissa detaljer i Lockne kyrka. Självständigt utförde han en skulptur för Lits kyrka. Han plagierade faderns formspråk men nådde inte upp till dennes konstnärliga nivå.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del II sid 74, Allhems Förlag, Malmö.

 
Svenska skulptörer under 1800-talet
Svenska skulptörer under 1900-talet
Födda 1864
Avlidna 1934
Män
Personer från Sundsjö socken
Svenska bildhuggare